

Toponyme 

 , ou Noon Day, une communauté du comté de Cobb en Géorgie.
 Noonday, une ville située au nord du comté de Smith, au Texas.

Voir aussi 
 , un cours d'eau en Géorgie.
 Noonday Underground, un groupe de musique britannique.
 Noonday, un roman de 2015, de Pat Barker.